L'arbre appelé à l'île Maurice macaque, ou makak, ou bois macaque, désigne indifféremment l'une des espèces suivantes de la famille des Sapotaceae :
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn.,
Mimusops petiolaris Dubard.

Les arbres ou arbustes appelés en Guyane bois macaque ou bois-macaque peuvent désigner l'une des espèces suivantes : 
Parkia nitida Miq. de la famille des Fabaceae,
Tococa guianensis Aubl. de la famille des Melastomataceae,
Aspidosperma album (Vahl) Benth. ex Pichon de la famille des Apocynaceae,
Aspidosperma cruentum Woodson de la famille des Apocynaceae.

Homonymie en biologie
Flore (nom vernaculaire)